T1, T-1 ou T01 désigne :

Bâtiment 
 Tour T1, une tour dans le quartier de La Défense.

Domaine militaire 
 Char Altay T1, un char lourd turc ;
 Fuji T-1, un avion d’entraînement japonais ;
 Raytheon T-1 Jayhawk, un avion d’entraînement américain.

Cinéma 
 Terminator 1 (The Terminator) , film de  James Cameron sorti en 1984 ;
 Transformers 1 (Transformers), film de Michael Bay sorti en 2007 ;
 T-1, dans la saga de Science-Fiction Terminator désigne le premier prototype de machine de combat sous l'autorité du super-ordinateur Skynet. Cette machine massive armées de deux mitrailleuses type Gatling apparaît dans les films Terminator 3 et Terminator Renaissance.

Économie 
 T1, Le premier trimestre de l'année, en comptabilité ;
 T1, La déclaration de revenus fédérale des particuliers au Canada.

Logement 
 Un T1, en France, est un appartement avec une seule pièce principale (voir taille des logements).

Résonance Magnétique nucléaire 
 T1, la constante de temps de relaxation longitudinale ou spin-réseau ;

Sciences 
Anatomie 
 T1, première Vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T1, premier nerf spinal thoracique.

Entomologie
 T1 ou prothorax, le premier segment thoracique des insectes.

Médecine 
 Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01), d'après la classification internationale des maladies.
Chimie

 T-1, un grade de kérosène utilisé sur certains lanceurs soviétiques et russes

Sport 
 Caparo T1, une voiture de course ;
 T1, désigne, dans la presse belge, l’entraîneur. Permetant d'éviter la redondance du mot dans un article. T2 désigne un entraîneur-adjoint ;
 T1, une équipe de e-sport sud-coréenne.

Mathématiques 
 T1, un axiome de séparation plus faible que l’axiome classique, en topologie.

Télécommunication 
 T1, un type de ligne de télécommunications, voir T-carrier;
 T1, la normalisation des appareils phototélégraphiques, selon la liste des normes de l’Union internationale des télécommunications.

Transports 
Automobile 
 Volkswagen T1 Type 2 ou Combi Volkswagen, première génération du Volkswagen Transporter, utilitaire fabriqué par Volkswagen de 1950 à 1967.

Camion 
 Mercedes-Benz T1, un véhicule utilitaire du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Transports en commun 
 Ligne T1, différentes lignes de tramway, de bus à haut niveau de service et de train ;
 YuMZ T1, un trolleybus du constructeur ukrainien Ioujmach.

Voie de communication 
 T1, abréviation indiquant le tunnel du Mont-Blanc.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres